Diese Liste der Seen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet die Seen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit mehr als 2000 Seen gehört das Land zusammen mit Berlin-Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg zu den seenreichsten Gebieten in Deutschland. Die Mehrzahl ist größer als 1 Hektar. In der Klassifikation der Seen für die Naturraumerkundung des nordostdeutschen Tieflandes wird dies abweichend von der limnologischen Definition als Mindestgröße eines Sees angesehen. Größter See und zugleich größter innerdeutscher See ist die Müritz mit 117 km². Weitere zehn Seen sind über 10 km² groß. Dabei liegt der Schaalsee nur teilweise in Mecklenburg und der Kleine Jasmunder Bodden ist eine ehemalige Bucht der Ostsee mit künstlich regulierter Verbindung zum Meer. Die tiefsten Seen sind der Tiefe See bei Neu Gaarz und der Schaalsee. Der seenreichste Landkreis ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Das größte Seengebiet ist die Mecklenburgische Seenplatte, die sich weiter in das Land Brandenburg zieht.
85 % der Seen sind durch Flüsse oder Kanäle miteinander verbunden. 65 % der Seen dürfen mit Motorbooten befahren werden.

Große Seengebiete sind:
Neustrelitzer Kleinseenland an der brandenburgischen Grenze mit einer Vielzahl kleinerer Seen, die über die Havel entwässern
 Mecklenburgisches Großseengebiet mit Müritz, Plauer See und Kölpinsee, die über die Elde entwässern.
 Naturpark Feldberger Seenlandschaft
 Sternberger Seenlandschaft bei Sternberg, Warin und Goldberg.
 Schweriner See

Flächengrößte Seen

Liste der Seen in MV

Legende 
Landkreise und kreisfreie Städte:
 LRO Landkreis Rostock
 LUP Landkreis Ludwigslust-Parchim
 MSE Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 NWM Landkreis Nordwestmecklenburg
 VG Landkreis Vorpommern-Greifswald
 VR Landkreis Vorpommern-Rügen
 HRO Rostock
 SN Schwerin

Siehe auch 
 Liste der Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern
 Liste von Seen in Deutschland

Weblinks 

 Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands, Teil 2 MV - TU Cottbus (PDF-Datei; 3,35 MB)
 Gewässerverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern (PDF-Datei; 850 kB)
 Tiefenkarten von fast 900 Seen in Mecklenburg-Vorpommern

Einzelnachweise 

Mecklenburg-Vorpommern
 
!Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern